Иван Держа́вин:
 Державин, Иван Николаевич (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Державин, Иван Семёнович (1756—1826) — обер-священник русской армии и флота.